The Qube steht für Bauwerke:
 The Qube (Detroit)
 The Qube (Vancouver)